Отёхтёх () — топоним (основной тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Отёхтёх — река, Красноярский край, координаты 68°42' с. ш. 96°35' в. д..
 Отёхтёх — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°16' с. ш. 141°28' в. д..
 Отёхтёх — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°51' с. ш. 129°10' в. д..
 Отёхтёх — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°08' с. ш. 128°59' в. д..
 Отёхтёх — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 61°33' с. ш. 121°34' в. д..
 Отёхтёх — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°54' с. ш. 122°35' в. д..
 Отёхтёх — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°41' с. ш. 121°24' в. д..
 Отёхтёх — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°26' с. ш. 113°01' в. д..
 Отёхтёх — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°37' с. ш. 126°16' в. д..
 Отёхтёх — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°19' с. ш. 120°33' в. д..
 Отёхтёх — зимовье, Республика Саха (Якутия), координаты 61°18' с. ш. 120°34' в. д..
 Отёхтёх — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°17' с. ш. 125°38' в. д..

Примечания

См. также 
 Отёх